El término deportivo Juegos Olímpicos puede hacer referencia a:

 Juegos Olímpicos, evento multideportivo organizado por el COI.
 Juegos Olímpicos de Verano, evento multideportivo organizado por el COI, para los deportes de verano.
 Juegos Olímpicos de Invierno, evento multideportivo organizado por el COI, para los deportes de invierno.
 Juegos Olímpicos de la Juventud, evento multideportivo organizado por el COI, para deportistas de 14 a 18 años.
 Juegos Olímpicos de la Juventud de Verano, evento multideportivo organizado por el COI, para los deportes de verano, para deportistas de 14 a 18 años.
 Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno, evento multideportivo organizado por el COI, para los deportes de invierno, para deportistas de 14 a 18 años.
 Juegos Olímpicos en la Antigüedad, serie de competiciones atléticas realizadas en la ciudad de Olimpia, Grecia; desde el año 776 a. C. hasta el año 393 d. C.
 Juegos Olímpicos Intercalados, evento multideportivo no reconocido por el COI en la actualidad.